«Миннесота Твинс» () — профессиональный бейсбольный клуб из города Миннеаполис в штате Миннесота, выступающий в Центральном дивизионе Американской лиги Главной лиги бейсбола (МЛБ). Назван в честь агломерации Города-близнецы () — Миннеаполис и Сент-Пол. С 1961 по 1981 годы играли на «Метрополитан Стадиум». С 1982 по 2009 годы играли на стадионе «Хьюберт Х. Хамфри Метродоум». С 2010 года выступают на «Таргет-филде».

Клуб был основан в 1901 году в Вашингтоне в округе Колумбия как один из восьми клубов Американской лиги под именем «Вашингтон Сенаторз». Хотя вашингтонская команда долго была посредственной (неудачи увековечены в бродвейском мюзикле 1955 года «Чёртовы янки»), у них был период длительного успеха в 1920-х и 1930-х годах, когда за команду выступали Баки Харрис (1896—1977), Гуз Гослин (1900—1971), Сэм Райс (1890—1974), Хайни Мануш (1901—1971), Джо Кронин (1906—1984), и, прежде всего, Уолтер Джонсон (1887—1947). Кларк Гриффит (1869—1955) пришел в команду в 1912 году как менеджер и стал владельцем команды в 1920 году. Клуб принадлежал семье Гриффита до 1984 года.

После сезона 1960 года команда переехала в Миннеаполис в Миннесоту в построенный в 1956 году «Метрополитан Стадиум», в то время как в Вашингтоне появился новый клуб «Вашингтон Сенаторз», который с сезона 1972 года стал называться «Техас Рейнджерс».

В Миннесоте к команде пришёл успех. Сильные отбивающие игроки Хэрмон Киллебрю (1936—2011) и Боб Эллисон (1934—1995) уже были звездами в Вашингтоне. К ним присоединились Тони Олива (род. 1938) и Зоило Версаллес (1939—1995), а потом защитник второй базы Род Карью (род. 1945) и питчеры Джим Каат (род. 1938) и Джим Перри (род. 1935), выигравшие «вымпел» Американской лиги в 1965 году. Вторая волна успеха пришла в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда в команду пришли Кент Хрбек (род. 1960), Берт Блайлевен (род. 1951), Фрэнк Виола (род. 1960), и Кирби Пакетт (род. 1960—2006).

Команда выигрывала Мировую серию в 1924, 1987 и 1991 году. Игроки команды становились 18 раз чемпионами по подачам Американской лиги.

Известные игроки 
Берг, Моррис — бейсболист-кэтчер играл за Вашингтон Сенаторз в 1932—1934 гг., чемпион Американской лиги (1933). Впоследствии был шпионом Управления стратегических служб во время Второй мировой войны.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Клубы МЛБ
Миннесота Твинс